Kompletny wykaz oficjalnych meczów międzynarodowych reprezentacji Bośni i Hercegowiny w piłce nożnej mężczyzn.

Lista meczów

Źródła 
 all-time Bosnia & Herzegovina national football team international record 

Reprezentacja Bośni i Hercegowiny w piłce nożnej
Bośnia i Hercegowina